FK Spartaks Jūrmala, een Letse voetbalclub uit Jūrmala
FK Spartaks Riga, een Letse voetbalclub uit Riga